Moleiro ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Moleiro (* 2003), spanischer Fußballspieler
 Carmencita Moleiro (* ~1940), venezolanische Pianistin
 Federico Moleiro (* 1939), venezolanischer Lyriker

 Rodolfo Moleiro (1898–1970), venezolanischer Lyriker

Siehe auch:
 Molero